Die Chile Dove Men+Care Open 2020 waren ein Tennisturnier, das vom 24. Februar bis 1. März 2020 in Santiago de Chile stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2020 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships sowie in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel gespielt. Beide zählten zur Kategorie ATP Tour 500, während die Chile Dove Men+Care Open zur Kategorie ATP Tour 250 gehörten.

Die letzte Ausgabe 2014 gewann Fabio Fognini im Einzel, im Doppel war die Paarung Oliver Marach und Florin Mergea Titelverteidiger.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der zweiten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 604.010 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 674.730 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 22. bis 23. Februar 2020 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 76 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 68 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 53 kB)

ATP Tour 2020
Tennisturnier in Santiago de Chile